Kervran ([kɛʁvʁɑ̃]) est un patronyme d'origine bretonne.

Kervran est un patronyme composé de : Ker = village et Vran = le corbeau, animal sacré chez les Celtes est le messager de la lumière et des ténèbres. Vran vient du breton « bran » (corbeau), surnom de Brandan, ancienne divinité armoricaine. Ce mot a été christianisé sous le vocable de Véran, donné comme irlandais d'origine.   

 Corentin Louis Kervran (1901 - ), scientifique français
 Loïc Kervran ( - ), personnalité politique française

Notes et références

Notes

Références 

Patronyme breton